Focardi ist der Familienname folgender Personen:

 Francisco Focardi Mazzocchi (1949–2022), italienischer Ordensgeistlicher und Apostolischer Vikar von Camiri in Bolivien
 Sergio Focardi (1932–2013), italienischer Physiker